A linha A é uma das duas linhas do Metro de Roma. Corta obliquamente a cidade no sentido noroeste-sudeste. Circula entre as estações de Battistini e Anagnina (zona Cinecittà). Tem 28 estações.

Normalmente muito lotada, é estimado que transporte quotidianamente quase um milhão de pessoas. É identificada pela cor laranja.

Metro de Roma